Helt ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Helt (1592–1662), evangelischer Theologe und Prediger
 Georg Helt (1485–1545), deutscher Humanist, Altphilologe und Universalgelehrter
 John Helt (* 1959), dänischer Fußballspieler
 Konrad Helt (Conradus Heltus; † 1548), deutscher Augustiner-Eremit und Martin Luthers Vorgesetzter während seiner Wittenberger Klosterjahre

Siehe auch: 
 Heldt (Begriffsklärung)
 Held (Begriffsklärung)